USS Memphis war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Memphis benannt wurden:

USS Memphis (1849)
USS Memphis (1862)
USS Memphis (ACR-10), bis 1916 unter dem Namen USS Tennessee (ACR-10)
USS Memphis (CL-13)
USNS Memphis (T-AO-162)
USS Memphis (SSN-691)

Siehe auch CSS Memphis

Memphis
Memphis (Tennessee)